Comitatul Bradley, conform originalului din limba engleză, Bradley County, este numele  a două comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Bradley, statul  -- (Formate AR -- (Categorie și format)
 Comitatul Bradley, statul  -- (Formate TN --  (Categorie și format)

Vezi și 

 Bradley (dezambiguizare)
 Bradford (dezambiguizare)
 Brad (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii